

Informatica 
Tinderbox  – software

Musica 

Tinderbox  – canzone degli Acoustic Alchemy
Tinderbox  – singolo di Elton John
Tinderbox  – album degli Stiff Little Fingers
Tinderbox  – album di Siouxsie and the Banshees